Спет (; ) — фамилия.

 Спет, Зигмунд (1885—1965) — американский музыкальный журналист и критик немецкого происхождения. 
 Спет, Иван Иванович (Иоганн-Петер; 1772—1831) — немецкий архитектор, гравёр и рисовальщик.
 Спет, Иоганн-Петер (после перехода в иудаизм — Моисей Германус; 1730-е — 1701) — немецкий писатель и педагог.

Примечания